Лас Капиљас има више значења:

 Лас Капиљас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Капиљас (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику